RSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roseberth (Australia)
 RSB – codice vettore ICAO della compagnia aerea bielorussa Rubystar, Aeroporto di Minsk (Bielorussia)
 Rigi-Scheidegg-Bahn
 Rwanda Standards Board